Enrico Dordoni – ex calciatore italiano
 Lisa Dordoni – scrittrice e astrologa italiana
 Pino Dordoni – marciatore italiano